Перчук Виктор Львович (28 августа 1924 года, Одесса - 13 февраля 2022 года, Ванкувер) — советский и российский учёный. Доктор технических наук, профессор. Директор Института автоматики и процессов управления АН СССР (1980—1988).

Биография 
Отец — Лев Михайлович Перчук. Рядовой солдат, пропал без вести на Изюм-Барвенковском направлении в 1942 году.

Мать — Раиса Михайловна, во время войны — военврач 2-го ранга в госпитале.

В 1940 году поступил в Одесскую Военно-морскую спецшколу.

В 1942 году поступил в Высшее Военно-морское ордена Ленина училище им Дзержинского.

Место прохождения морской практики — тральщик ТЩ-116 6 ДТЩ Бригада траления ОВР ГБ Северного Флота, 1944 г., моря: Карское и Лаптевых. Участник конвоя БД-5.

В октябре 1947 года окончил ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского, инженер-лейтенант, специальность «инженер-электрик корабельной службы».

10.1947 г. — 03.1950 г. служба в Бригаде торпедных катеров Северного флота.

03.1950 г. — 08.1955 г. командир электротехнического дивизиона крейсера «Чкалов» Краснознаменного Балтийского флота.

09.1955 г. — 06.1958 г. слушатель Военно-морской академии кораблестроения и вооружения им. А. Н. Крылова (г. Ленинград), где получил квалификацию «инженер -электрик высшей квалификации».

09.1958 г. — 09.1966 г. научный сотрудник Первого института ВМФ (г. Ленинград).

09.1966 г. — 09.1971 г. руководитель военного представительства ВМФ при Институте кибернетики АН УССР (г. Киев).

09.1971 г. — 08.1976 г. заведующий лабораторией системного программирования Института автоматики и процессов управления (ИАПУ) Дальневосточного отделения АН СССР (Владивосток).

09.1976 г. — 10.1980 г. заведующий отделом и заместитель директора ИАПУ (Владивосток).

09.1976 г. — 05.1988 г. ст. научный сотрудник и профессор Московского физико-технического института (МФТИ),10.1980 г. — 05.1988 г. директор ИАПУ АН СССР.

09.1988 г. — 10.1997 г. главный научный сотрудник Института проблем энергосбережения АН УССР (г. Киев).

Брат — [dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/100059/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA Леонид Львович Перчук] (1933—2009), Заслуженный профессор МГУ, профессор кафедры петрографии геологического факультета МГУ.

Деятельность 
Из рекомендации Генерального Конструктора Атомных Подводных Лодок академика Николая Никитича Исанина::

"Проведенные Перчуком В.Л. еще в 60-е годы исследования привели к созданию нового математического аппарата, который оказался эффективным для описания законов функционирования современных судовых энергетических установок и систем. А разработанные им и его учениками программные комплексы, базирующиеся на этом математическом аппарате, позволили путём моделирования на ЭВМ оптимизировать процессы управления этими установками и системами.Тем самым удалось не только ускорить процесс проектирования, но и обеспечить надежность сложных алгоритмов управления. Всё это положительно повлияло на уменьшение количества аппаратуры, экипажа, а, следовательно, и на водоизмещение, и в целом на улучшение тактико-технических характеристик самих судов. В.Л. Перчуку принадлежит большое количество работ, оказавших положительное влияние на развитие современных систем управления, применяемых в судостроении. Осуществляя руководство одним из наиболее крупных в Дальневосточном регионе академических институтов, В.Л. Перчук постоянно поддерживал научные связи с судостроительной промышленностью, тем самым способствуя укреплению влияния академической науки на производство наиболее современных технических объектов." Своими теоретическими трудами и трудами своих учеников д.т.н., профессор Перчук В.Л.  создал научную школу и внес значительный вклад в науку, развивающую одно из актуальных направлений современных процессов управления, имеющее самое непосредственное отношение к судостроению.

В 1963 г. им была успешно защищена кандидатская, а в  1968 г. – докторская диссертации.

В январе 1972 г. В.Л. Перчук был избран по конкурсу на должность зав. лабораторией системного программирования Института автоматики и процессов управления (ИАПУ)  Дальневосточного научного центра(ДВНЦ)  АН СССР.

Из рекомендации председателя президиума Дальневосточного научного центра АН СССР(1978-1984), академика  Шило Николая Алексеевича  :

            "Основным направлением научных исследований Перчука В.Л. является теория сложных систем дискретно – непрерывного действия. Им был предложен новый класс конечных автоматов –секвенциальные конечные автоматы, математический аппарат для описания их функционирования, а также система формальных преобразований для синтеза функциональных схем. Развитие этого научного направления позволило Перчуку В.Л. разработать структурную математическую модель логико – дифференциальных систем с сосредоточенными и распределенными параметрами, которая может рассматриваться как своеобразное расширение модели секвенциальных конечных автоматов и как инструмент для наиболее полного описания динамики сложных дискретно – непрерывных систем. Полученные результаты имеют фундаментальное теоретическое и важное практическое значение для конструирования сложных технических систем управления и успешно используются промышленностью."

            Перчук В.Л. активно участвовал в подготовке высококвалифицированных научных кадров, в течение многих лет являясь профессором и заместителем заведующего базовой кафедры Московского Физико-технического института и научным руководителем филиала базовой кафедры вычислительной техники Дальневосточного государственного университета при ИАПУ ДВО РАН .

Инициировав организацию дальневосточного набора  МФТИ ,  В.Л. Перчук  вложил  много энергии и усилий в  процесс обучения на Дальнем Востоке студентов пятого и шестого курсов из этого набора, как это делалось на Украине.

Начиная с 1971 года, эти наборы проводились более 20 лет ежегодно  приемной комиссией  МФТИ под руководством профессора В. О. Геоджаева.С 1976 года для прибывающих из Москвы пятитикурсников  МФТИ в Институте автоматики и процессов  управления (ИАПУ) были организованы лекции. Лекторами были д.т.н. В. Л. Перчук, к.т.н.  Е. А. Голенков, к.т.н. (в последующем д.т.н.) В. А. Бобков и  к.т.н. М. В. Оленин. Все они были также руководителями дипломных проектов и осуществляли последующий прием в аспирантуру МФТИ при ИАПУ. Реализация такого процесса обучения студентов МФТИ была инновацией в образовании и процессе подготовки научных кадров на Дальнем Востоке. На сегодняшний день большинство физтехов тех дальневосточных наборов заняли ведущие позиции или в науке, или в государственных управленческих структурах Дальнего Востока и других регионов России, а часть из них работает за рубежом (США,Канада, Япония) в ведущих компаниях.В ИАПУ при  Перчуке В.Л. была организована базовая кафедра МФТИ в ДВНЦ  АН СССР, создан современный вычислительный центр коллективного пользования.

В Институте, благодаря появлению молодых квалифицированных специалистов-выпускников МФТИ, были созданы новые научные направления и, соответственно, новые лаборатории. Большое внимание было уделено проблемам, связанным с Тихим и Индийским океанами. По согласованию с Обнинским центром многолетних океанических данных был создан многолетний банк данных по Тихому и Индийскому океанам на базе разработанной в ИАПУ Реляционной Системы Управления Базами Данных (СУБД), по своим возможностям не уступающей международно известной СУБД ORACLE. А необходимые для расчетов математические модели были разработаны приглашенным для работы в ИАПУ из Черноголовки к.ф.-м.н. (в последующем д.ф.-м.н.) М. Ф. Ивановым. В результате, специально назначенная ГКНТ комиссия для приемки этого банка данных, состоящая из океанологов, впервые получила возможность получать интегральную информацию о температуре и течениях в различных районах и на различных глубинах этих океанов в разные прошедшие годы. Эта работа была выполнена Андреем Гвильдисом. Эмилем Гербеком с сотрудниками был организован спутниковый мониторинг параметров океана на исследовательских судах ДВНЦ. В. Л. Перчук был назначен приказом ГКНТ Национальным Координатором данных по Тихому и Индийскому океанам. С этого времени ИАПУ начали посещать также и зарубежные океанологи.В.Л. Перчук активно содействовал строительству трех основных зданий  ИАПУ от начала и до завершения строительства.
В. Л. Перчуку удалось объединить практически все основные научные направления Института автоматики и процессов управления ДВО РАН на одной системно-программной базе.

В. Л. Перчук неоднократно принимал в ИАПУ ДВО РАН Президента АН академика А. П. Александрова, который активно интересовался состоянием работ Института в области автоматизации научных исследований и других научных направлений Института. Институт также посещали вице-президенты Е. П. Велихов и В. А. Котельников, Президенты АН Союзных республик Ю. К Пожела и В. А. Амбарцумян, а также академики и члены-корреспонденты АН СССР. Все они высоко оценивали научные результаты, полученные лабораториями и отделами Института. На основании заключения о состоянии научной тематики ИАПУ было получено согласие ВАК об организации Учёного Совета по защите кандидатских диссертаций.

Награды и премии 
4 ордена и 14 медалей:
 Орден Отечественной войны 1-й степени (1950)
 Орден Трудового Красного Знамени (1982)
 Орден Красной Звезды (1961)
 Орден «За личное мужество» (1994)
 Медаль Нахимова (1944),
 Медаль «За оборону Советского Заполярья» (1944),
 медаль  «За победу над Германией» (1946).
 Медаль «За боевые заслуги» (1953),
 Mедаль «70 Лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.» (2015)
 девять памятных медалей.

Примечания

Ссылки 
 ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ С ИНСТИТУТОМ (Институту автоматики и процессов управления 35 лет)
 Институт автоматики и процессов управления : Этапы большого пути : к 40-летию Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН. Владивосток : ИАПУ ДВО РАН, 2011. −198с. ISBN 978-5-7442-1518-7
 Институт автоматики и процессов управления. Время поисков и открытий: к 50-летию Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН. – Владивосток: ИАПУ ДВО РАН, 2021.– 411 с.ISBN 978-5-7442-1518-7
 http://www.polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=5862 
 http://maxpark.com/user/4295171237/content/2289918 
 Непомнящий Николай. «Военные катастрофы на море». Серия: Военные тайны XX века 2002 Происшествие на Карском море (Гибель транспорта «Марина Раскова») 
 Война в Арктике Тайны Карского моря 

Преподаватели Московского физико-технического института
Сотрудники ИАПУ ДВО РАН